Otwock WKD – zlikwidowana wąskotorowa stacja kolejowa w Otwocku, w województwie mazowieckim, w Polsce.

Zobacz też 
 Otwock (stacja kolejowa)

Linki zewnętrzne 
 Otwock WKD w Ogólnopolskiej Bazie Kolejowej

Kolej Jabłonowska
Stacje i przystanki kolejowe w Otwocku
Zabytki w Otwocku
Zlikwidowane stacje i przystanki kolejowe w województwie mazowieckim